Евгений Пржевальский:
 Пржевальский, Евгений Михайлович (1844—1925) — русский генерал, математик.
 Пржевальский, Евгений Степанович (1879—1953) — советский химик-аналитик, доктор химических наук, профессор Московского университета, декан Химического факультета МГУ.